DGB peut désigner :
 Deutscher Gewerkschaftsbund (en français, Confédération allemande des syndicats), la confédération syndicale majeure d'Allemagne ;
 Aéroport de Danger Bay, aux États-Unis. selon la liste des codes AITA des aéroports.